Pflugbeil ist der Familienname folgender Personen:

 Annelise Pflugbeil (1918–2015), deutsche Kirchenmusikerin
 Christoph Pflugbeil (1726–1775 oder 1776) deutscher Mathematiker
 Curt Pflugbeil (1890–1955), deutscher Offizier, zuletzt General der Flieger der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg
 Hans Pflugbeil (1909–1974), deutscher Kirchenmusiker
 Johann Pflugbeil (1882–1951), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 Sebastian Pflugbeil (* 1947), deutscher Physiker und Bürgerrechtler
 Werner Pflugbeil (1925–1975), deutscher Ethnograph und Volkskünstler aus dem Erzgebirge